Holnstein bezeichnet

geographische Objekte
 Holnstein (Berching), Ortsteil der Stadt Berching, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Holnstein (Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Holnstein (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern
 Holnstein (Wüstung), Dorfwüstung bei Raboldshausen, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Burg Holnstein, abgegangene Burg über der gleichnamigen Ortschaft bei Berching, Landkreis Neumarkt, Oberpfalz, Bayern

 Palais Holnstein, ein Stadtpalais in München

Holnstein ist der Name von:
 Holnstein (Adelsgeschlecht), bayerische Adelsfamilie, darunter
 Maximilian Karl Theodor von Holnstein (1835–1895), Gutsbesitzer und Staatsmann
 Caroline von Holnstein, geb. von Spiering (1815–1859)
 Franz Ludwig von Holnstein (1723–1780), bayerischer Graf und General

Siehe auch:
 Hollenstein